Reich Christi bezeichnet:
  	
Regnum Christi 
Das Reich Christi, theologische Zeitschrift